Vinde har flere betydninger:

 Bødkervinde
 Vind – blæst, i flertal "vinde"
 Vinde (Skive) – bydel i Skive

Se også
 Sejr – som er at "vinde" 
 Radstok – som også kaldes en "vinde"